Соревнования по бегу на 3000 метров с препятствиями у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 9 и 11 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой мира в беге на 3000 метров с препятствиями являлась Хивин Джепкемои из Кении.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 3 забегах вышла 41 легкоатлетка. Белен Казетта из Аргентины установила рекорд Южной Америки (9.35,78), благодаря которому по времени отобралась в финал.

Финал 

Финал в беге на 3000 метров с препятствиями у женщин состоялся 11 августа 2017 года. Первое событие, повлиявшее на распределение медалей, произошло в начале второго круга: кенийка Беатрис Чепкоеч, один из фаворитов забега, пропустила поворот к яме с водой и продолжила бежать на вираже по дальнему радиусу. Заметив свою оплошность, она вернулась назад и довольно быстро догнала лидеров, но дополнительные 30 метров дистанции и ранний рывок сказались на ней позже.

На финишном круге борьбу за победу вели две американки (Эмма Коберн и Кортни Фрерикс) и две кенийки (Хивин Джепкемои и Чепкоеч). Лучше всех финальный отрезок преодолела Коберн, ставшая первой чемпионкой мира в стипль-чезе из США. Она установила рекорд чемпионатов и континентальный рекорд — 9.02,58 (14-й результат в мировой истории). Её соотечественница Фрерикс выиграла серебряную медаль с личным рекордом (9.03,77), чемпионка 2015 года Джепкемои осталась с бронзой. Чепкоеч не нашла сил на ещё одно ускорение: она потеряла контакт с тройкой лидеров за 150 метров до финиша и стала четвёртой; олимпийская чемпионка и рекордсменка мира Рут Джебет отстала ещё раньше, заняв пятое место. Второй раз по ходу чемпионата рекорд Южной Америки обновила Белен Казетта из Аргентины — 9.25,99 и 11-е место.

Примечания

Ссылки 
 

бег